Villaseca de la Sagra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaseca de la Sagra (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Villaseca de la Sagra (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar